Das Akhisar-Belediye-Stadion ist das Heimstadion des türkischen Sportvereins Akhisar Belediyespor.

Es befindet sich in der westtürkischen Stadt Akhisar und bietet Plätze für 2.918 Zuschauer.

Fußballstadion in der Türkei
Fußballstadion in Asien
Akhisarspor
Bauwerk in der Provinz Manisa